Карпиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Карпиха — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Карпиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.

Украина 
 Карпиха — село в Семёновском районе Полтавской области.